Il termine albugine (dal latino albus, "bianco") può riferirsi a:

 albugine – alterazione nutritiva delle unghie che si manifesta con comparsa di piccole macchie bianche sulla superficie
 albugine – malattia delle piante causata da funghi della famiglia Erisifacee
 macchia bianca che si forma sulla cornea a seguito di granulazioni grasse o di una cicatrice. Riferimento al libro biblico di Tobia, dove il padre Tobi divenuto cieco per albugine (2) viene poi guarito col fiele d'un pesce per intervento divino (11)